Visnadelo ima više značenja:
 Visnadelo (Kremona)
 Visnadelo (Trevizo)